El término Escapade puede hacer referencia a:

 «Escapade», canción de Janet Jackson.
 Escapade, película de 1935 dirigida por Robert Z. Leonard.
 Escapade, película de 1957 dirigida por Ralph Habib.